В данном списке перечисляются Объект культурного наследия России Орловского муниципального округа Орловской области.

Общая информация 
Категории историко-культурного значения в таблицах в статье имеют условное обозначение:
 Ф - ОКН федерального значения;
 Р - ОКН регионального значения;
 М - ОКН местного значения.

Состав недвижимых памятников истории и культуры, поставленных на государственную охрану, по категориям историко-культурного значения Орловского района имеет следующий вид:

Перечень ОКН Орловского района 
Типы объектов культурного значения в таблице имеют условное обозначение:
 ПА - Памятник археологии;
 ПАГ - Памятник архитектуры и градостроительства;
 ПИ - Памятник истории.

Ссылки 
 
Списки объектов культурного наследия России
Орловский муниципальный округ